Grom je lahko:

 Grom, priimek več znanih ljudi
 Grom, hrup, ki ga sproži strela